Azevedo Lemos foi um pianista e compositor de música popular brasileira.

Obras 
 Adeus
 Amor e lágrima
 Amor que dorme
 Cascata de beijos
 Celibatária
 Cheia de rosas

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)